Borgou, département du Bénin,
 Borgou, graminée tropicale (Echinochloa stagnina), cultivée notamment dans le delta du Niger.
 Borgou, village du Togo